Тип «Андреа Дориа» () — серия итальянских крейсеров-вертолётоносцев 1960-х годов. Созданы на основе увеличенного проекта эсминцев типа «Импавидо» и предназначались для обеспечения противолодочной и противовоздушной обороны боевых групп и конвоев. Первоначально предполагалось строительство трёх кораблей этого класса, но строительство третьего было отменено в пользу более крупного крейсера-вертолётоносца «Витторио Венето», так что в 1958—1964 годах были построены только два корабля этого класса. Один из них, «Андреа Дориа», прошёл модернизацию в 1976—1978 годах, тогда как второй, «Кайо Дуилио», был в 1979—1980 годах превращён в учебно-тренировочное судно. Оба корабля были сняты с вооружения ВМС Италии в 1991—1992 годах.

Представители

Литература 
 
 

Андреа Дориа